Charles Gunther :
 Charles Godfrey Gunther (1822-1885), maire de New York
  (1837-1920), collectionneur américain
 Charles-Günther, comte de Schwarzbourg-Rudolstadt